Ilir (Gunung Sitoli), een plaats in Indonesië
Ilir (Kandanghaur), een plaats in Indonesië
Ilir (rivier), rivier in Siberië